Krona bzw. Króna steht für 

 Schwedische Krone, Währung der Schweden
 Färöische Krone, Währung der Färöer
 Isländische Krone, Währung der Isländer

Krona ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Krona (1871–nach 1921), deutsche Schauspielerin 
 Olga Krona (1873–1951), Theaterschauspielerin